O Córrego do Peixe é um córrego brasileiro que nasce na região norte do município de Volta Redonda, na Serra de Amparo e deságua no Santa Rita, juntamente com o Santo Antônio.

Ver também
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Peixe
Peixe